Сен-Марте́н-дю-Мон () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Пон-д’Эн. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01374.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 380 км к юго-востоку от Парижа, в 55 км северо-восточнее Лиона, в 14 км к юго-востоку от Бурк-ан-Бреса.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1051 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 818 были экономически активными, 233 — неактивными (показатель активности — 77,8 %, в 1999 году было 77,6 %). Из 818 активных жителей работали 788 человек (418 мужчин и 370 женщин), безработных было 30 (12 мужчин и 18 женщин). Среди 233 неактивных 78 человек были учениками или студентами, 108 — пенсионерами, 47 были неактивными по другим причинам.

Население

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн